Górska Odznaka Abstynencka (GOA) – wyróżnienie przyznawane w turystyce kwalifikowanej, ustanowione przez KTG Oddziału Wędrowiec PTTK w Zabrzu. Warunkiem zdobycia odznaki jest ukończone 18 lat życia i uprawianie turystyki górskiej bez picia alkoholu. Zdobycie odznaki następuje po weryfikacji, zaliczanie odbywa się na zasadzie zgodności z własnym sumieniem. Można również przedstawić pisemne świadectwo osoby towarzyszącej.

Odznaka 
Głównym motywem odznaki jest odwrócony kieliszek, pod którym kryją się góry i krokus. Całość otoczona jest motywem kłosów zbożowych.

Zasady zdobywania odznaki 
Odznaka ma następujące szczeble:
 popularna - 5 wycieczek górskich bez alkoholu począwszy od 2012)
 brązowa - 10 wycieczek górskich
 srebrna - 15 wycieczek górskich
 złota - 20 wycieczek
 Za Niezłomność - trzykrotność odznaki złotej
 Za Niezłomność z Brylantem - dwunastokrotność odznaki złotej

Odznakę zdobywa się uprawiając turystykę górską w dowolnych górach świata. Limit wynosi 40 wycieczek rocznie, przy czym za wycieczkę uważa się jeden dzień, a wielodniowe wycieczki liczy się jako odbycie tylu wycieczek, ile dni trwała wędrówka.

Przypisy 

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Ruch trzeźwościowy